Cet article recense les îles de France par population.

Liste 
La liste suivante recense les îles habitées dont la population est au moins de 100 habitants. Les dates de recensement (quand elles existent) ne sont toutefois pas uniformes.

Annexes

Notes et références

Liens internes 
 Liste des îles de France
 Liste des îles par population

Population